Wizlsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Valerie Wizlsperger (1890–1975), österreichische Fotografin
 Wolfgang Vincenz Wizlsperger (* 1963), österreichischer Musiker und Komponist